Steinköpfe steht für:
 Steinköpfe (Naturschutzgebiet) bei Thale, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Berge und Erhebungen:
 Butterhecker Steinköpfe () im Schwarzwälder Hochwald, Hunsrück, bei Schwollen, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Steinköpfe (Benneckenrode) () im Harz bei Benneckenrode (Thale), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Steinköpfe (Friedrichsbrunn) () im Harz bei Friedrichsbrunn (Thale), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Steinköpfe (Mollenfelde) (ca. ) im Sandwald bei Mollenfelde (Friedland), Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Siehe auch:
 Steinkopf